Фетиш — предмет, річ, що стає об'єктом поклоніння, фетишизму.

 Релігійний фетишизм — культ неживих речей, виражений в обожнюванні або сліпому поклонінні цим речам.
 Товарний фетишизм — поняття в марксизмі. Одним із різновидів є грошовий фетишизм.
 Сексуальний фетишизм — різновид сексуальної поведінки, статевий потяг до різних предметів, частин тіла, одягу тощо
  — стиль моди, що полягає в провокативності та сексуалізації одягу.

У музиці:

 «Фетиш» — шостий студійний альбом російської співачки Лоліти.
 «Фетиш» — Пісня російського рок-гурту «Пікнік» з альбому «Театр абсурду»

Примітки